Müllerin steht für:

 Müllerin, Frau, die von Beruf Müller ist oder mit einem Müller verheiratet ist

Siehe auch:
 Müllerinart, Zubereitungsart für Fische 
 Die schöne Müllerin, Liederzyklus